Такэда ():

 Такэда — японский аристократический род.
 Такэда Кацуёри (1546—1582) — самурайский полководец. Сын Такэды Сингэна.
 Такэда Нобутора (1493—1574) — японский государственный и военный деятель.
 Такэда Нобусигэ (1525—1561) — самурай, младший брат Такэды Сингэна.
 Такэда Нобухиро (1431—1494) — даймё.
 Такэда Сингэн (1521—1573) — даймё и полководец Японии.
 Такэда, Гэнъё (род. 1949) — инженер компании «Nintendo», создатель большинства консолей компании.
 Такэда, Дайсаку (род. 1973) — японский гребец.
 Такэда, Йосими (1933—2000) — американский дирижёр японского происхождения.
 Такэда, Нана (род. 1988) — японская фигуристка.
 Такэда, Нобухиро (род. 1967) — японский футболист.
 Такэда, Рина (род. 1991) — японская актриса, обладательница чёрного пояса по каратэ.
 Такэда, Сокаку (1859—1943) — основатель одной из школ Дзю-дзюцу.
 Такэда, Хидэаки (род. 1985)— японский футболист, нападающий.
 Такэда, Хисаёси (1883—1972) — японский ботаник.
 Такэда, Цунэхару (род. 1944) — японский предприниматель и дипломат, бывший имперский принц.

См. также 
 Takeda Pharmaceutical — японская фармацевтическая компания.